HMS Queen () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Queen — корабель, збудований у 1225 році. Подальша доля невідома
 HMS Queen — 100-гарматний лінійний корабель 1-го рангу, збудований у 1673 році під назвою «HMS Royal Charles». Перейменований на «HMS Queen» у 1694 році, на «HMS Royal George» у 1715 році, на «HMS Royal Anne» у 1756 році. Розібраний у 1767 році. 
 HMS Queen (1769) — 98-гарматний лінійний корабель 2-го рангу, збудований у 1769 році. У 1811 році понижений до 74-гарматного. Розібраний у 1821 році.
 HMS Queen (1839) — 110-гарматний лінійний корабель 1-го рангу, збудований у 1839 році. У 1859 році оснащений гвинтом та понижений до 86-гарматного. Розібраний у 1871 році.
 HMS Queen (1902) — броненосець типу «Фомідебл». Збудований у 1902 році. Проданий у 1920 році, розібраний на метал у 1921 році.
 HMS Queen (D19) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS St. Andrews (CVE-49)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Queen».

Кораблі ВМС Великої Британії